Helix ist ein Triebwerk des deutschen Raumfahrtunternehmens Rocket Factory Augsburg. Es wird entwickelt um später die Trägerrakete RFA One zusammen mit einer Nutzlast von bis zu 1300 kg in einen Sonnensynchronen Orbit zu bringen.

Technik

Treibstoff

Treibstoffart 
Das Helix Triebwerk verwendet Flüssigsauerstoff (LOX) als Oxidator und RP-1 als Treibstoff.

Super Chill 
Super Chill bedeutet, dass der Treib- und Sauerstoff in tief-kryogener Form verwendet wird, was bedeutet, dass die Stoffe auf eine Temperatur gekühlt werden, die weit unter dem Kondensationspunkt liegt. Somit erhält man eine höhere Energiedichte und die Schubkraft der Triebwerke kann erhöht werden.

Rocket Factory Augsburg Gründer Stefan Brieschenk sagte in einem Interview, es wäre möglich, diese Methode zu verwenden, es sei aber noch nicht sicher, ob es wirtschaftlich ist.

Funktionsweise 
Das Triebwerk Helix ist ein Hauptstrom-Triebwerk (Oxygen Rich Staged Combustion). Die Turbopumpen werden anfangs durch ein unter hohem Druck stehendem Inertgas gestartet, bevor diese dann auf Grund der gezündeten Vorbrennkammern automatisch weiterlaufen.

Einzelnachweise 

Raketentriebwerk (Raumfahrt)
Deutsche Raumfahrt